«Loved Me Back to Life» — двадцять п'ятий студійний та одинадцятий англомовний альбом канадської поп-співачки Селін Діон. Реліз відбувся 1 листопада 2013 року.

Список композицій 

Примітки
 означає вокального продюсера
 означає додаткового продюсера
 означає співпродюсера
 у обмеженому LP-виданні альбому є версія пісні "Save Your Soul" із репом Malcolm David Kelley.

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Селін Діон

Альбоми Селін Діон
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Columbia Records